Plaats in Indonesië
 Pancakarya (Ajung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Pancakarya (Tempuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java